Tertiaire est un nom commun ou un adjectif qui peut se référer à :

 tertiaire, un membre d'un tiers-ordre ;
 Tertiaire, une ancienne ère géologique qui n'est plus usitée ;
 secteur tertiaire, en économie, un des secteurs d'activité économique ;
 en chimie, tertiaire précise l'ordre de substitution, c'est-à-dire le nombre de groupes fonctionnels de substitution présents sur un ion ou une molécule ; 
 le décret tertiaire, aussi appelé « décret de rénovation tertiaire », détaille les modalités d'application de l'article 17 paru dans la Loi de Transition Energétique.